De tweede editie van het Aziatisch kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 1989 gehouden in Hongkong. Het toernooi met 5 deelnemers werd gehouden van 12 tot en met 17 december. China werd voor het eerst Aziatisch kampioen.

Eindronde 
Maleisië trok zich voor het toernooi terug. De  vijf landen speelden een keer tegen elkaar. De eindstand van deze groep was tevens de eindstand van het toernooi.

Eindrangschikking

Hockey in 1989
Aziatisch kampioenschap hockey
Sportevenement in Hongkong